Chaguazo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cistus × laxus
 el nombre común de la planta Halimium lasianthum
 el nombre común de la planta Halimium ocymoides
 el nombre común de la planta Halimium umbellatum